Крофт Уильям:Крофт, Уильям (1678—1727) — английский композитор эпохи барокко.
Крофт, Уильям (род. 1956) — американский лингвист.